Der Kremlin Cup 2003 war ein Tennisturnier, welches vom 29. September bis 5. Oktober 2003 in Moskau stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Tokio die AIG Japan Open Tennis Championships und in Metz die Open de Moselle gespielt. Das Turnier in Tokio gehörte dabei zur ATP International Series Gold, während die Turniere in Metz und Moskau zur niedriger dotierten International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Franzose Paul-Henri Mathieu, der in diesem Jahr im Halbfinale an Taylor Dent scheiterte. Dent schlug in anschließenden Finale auch den Armenier Sargis Sargsian Bereits im Viertelfinale war der letzte gesetzte Spieler ausgeschieden. Dent gewann so den dritten Titel der Saison sowie den vierten und letzten Titel seiner Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Maks Mirny und Roger Federer, traten dieses Jahr nicht zusammen an. Mirny spielte als einziger erneut und konnte mit seinem neuen Partner Mahesh Bhupathi den Titel zum dritten Mal in Folge gewinnen. Im Finale besiegten sie die Zimbabwer Wayne Black und Kevin Ullyett. Zudem gaben sie keinen Satz während des Turniers ab. Es war das fünfte Mal, dass sie zusammen erfolgreich waren. Für Mirny war es der 18. Titel, während Bhupathi seinen 30. Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2003
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski